La Puerta del Rey puede referirse a:

 La Puerta del Rey en Madrid ubicada a orillas del río Manzanares.
 Al barrio de Puerta del Rey en las murallas de Astorga.
 La Puerta del Rey en Kaliningrado.